Айген (нем. Aigen)

Топонимы 
 Айген (нем. Aigen) — центр общины Санкт-Анна-ам-Айген в Австрии, в федеральной земле Штирия (округ Зюдостштайермарк).
 Айген (нем. Aigen) — бывшая община, с 01.01.1948 г. небольшое поселение в общине Санкт-Мартин-им-Зульмталь в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Дойчландсберг).
 Айген — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Лудвайс-Айген — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Айген — община в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Персона 
 Айген, Решад Энис (1909—1984) — турецкий писатель.